Der Kia Stonic ist ein Crossover-SUV des südkoreanischen Automobilherstellers Kia Motors und gleichzeitig das kleinste SUV aus der Produktpalette.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde am 20. Juni 2017 vorgestellt, seine Öffentlichkeitspremiere hatte es im Rahmen der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2017 in Frankfurt am Main. Verkauft wird der Stonic seit dem 30. September 2017 zu Preisen ab 15.790 Euro. Einen ersten Ausblick auf das SUV lieferte das auf dem Genfer Auto-Salon 2013 vorgestellte Konzeptfahrzeug Kia Provo. Am 5. August 2020 präsentierte der Hersteller eine überarbeitete Version des Stonic.

In China wurde das Fahrzeug auf der Beijing Auto Show im April 2018 präsentiert. Seit Ende 2018 wird dort das SUV als Kia KX1 verkauft.

Sicherheit 
Ende 2017 wurde der Stonic vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. In der Basisausführung erhielt der Wagen drei von fünf möglichen Sternen. Da für das Modell ein Sicherheitspaket optional erhältlich ist, wurde der Stonic zusätzlich auch mit dem Sicherheitspaket getestet. Bei diesem Test erhielt er fünf von fünf Sternen.

Hintergrund 
Der Name des Fünfsitzers ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Begriffen „Speedy“ und „Tonic“ zusammen.

Ebenfalls im Juni 2017 präsentierte Konzernschwester Hyundai mit dem Kona ein Kompakt-SUV. Dieses basiert jedoch auf einer eigenen Plattform und ist auch mit stärkeren Motoren und Allradantrieb verfügbar.

Technische Daten 

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 31.455 Stonic neu zugelassen worden. Mit 7.683 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi